Der Sports Federation and Olympic Committee of Hong Kong China wurde 1950 gegründet und 1951 vom Internationalen Olympischen Komitee aufgenommen.

Medaillenbilanz 
Bislang konnten Sportler aus Hongkong neun Medaillen bei olympischen Sportwettbewerben erringen. Dabei wurde zwei Gold-, drei Silber- und vier Bronzemedaillen erkämpft. Zusätzlich gewannen in der Vorführsportart Badminton bei den Olympischen Sommerspielen 1988 Chan Chi Choi und Amy Chan eine Bronzemedaille.

Medaillengewinner 

Hongkong
!Medaillengewinner